Dollwurz (‚Tollwurz‘) bezeichnet:

 Alraune (Kulturgeschichte)
 Schwarze Tollkirsche